Saul – personaggio biblico, primo re d'Israele
 Saulo di Tarso – missionario del Vangelo presso i pagani, noto come Paolo di Tarso
 Saulo – condottiero alano vissuto a cavallo tra il IV e il V secolo
 Saulo – variante del nome proprio di persona Saul